Wilhelm Müller – poeta
 Wilhelm Müller – zbrodniarz hitlerowski
 Wilhelm Müller – nauczyciel
Wilhelm Müller – piłkarz ręczny